Geistliche Übungen bezeichnet:

 Exerzitien
 Ignatianische Exerzitien